

Sigle 
 Benessere interno lordo  – indicatore comunemente considerato alternativo al prodotto interno lordo

Aziende 
 BIL – simbolo Borsa Valori di Banca Italease

Codici 
 BIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Billings Logan, Billings (Montana), Stati Uniti
 bil – codice ISO 639-3 della lingua bile

Mitologia 
 Bil  – divinità della mitologia norrena